Indonesië
 Japah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Japah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java